Тайкава́т () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 500 км на південь від Парижа, 65 км на схід від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 105 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 296,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Тайкават на сайті французького Національного інституту географії
 Тайкават на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Тайкават на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда